I muscoli retti sono dei muscoli pari.
Muscoli della testa
Muscolo retto anteriore della testa
Muscolo retto laterale della testa
Grande retto posteriore del capo
Piccolo retto posteriore del capo
Muscoli oculari
Muscolo retto superiore
Muscolo retto inferiore
Muscolo retto laterale
Muscolo retto mediale
Muscolo retto dell'addome
Muscolo rettococcigeo
Muscolo retto-uterino
Muscolo retto femorale